Normanby Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Normanby Island (ö i Australien), Queensland,

Papua Nya Guinea 

 Normanby, Papua Nya Guinea, Milne Bay, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar